Tomave (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Tomave (plaats), een plaats in deze gemeente